Leva är ett släkte av insekter. Leva ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräshoppor